Eiwitvouwing
 Folding (parochie)